Юрий Викторович Приходько (15 ноября 1953, Душанбе, Таджикская ССР — 26 июля 2001, Московская область) — лётчик-испытатель, космонавт-испытатель ОКПКИ ЛИИ имени М. М. Громова, майор ВВС запаса (с января 1985).

Биография

Образование и воинская служба 
Родился 15 ноября 1953 года в городе Сталинабад, ныне Душанбе, Таджикская ССР, в семье горного инженера Приходько Виктора Владимировича (1920-1972) и врача Приходько Марии Ивановны (1924-1979). Окончив в 1970 году среднюю школу № 1 города Губкин Белгородской области РСФСР, работал лаборантом НИИ Курской магнитной аномалии в городе Губкин. С 1971 года служил в Советской Армии. Окончив в 1975 году Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, служил лётчиком-инструктором там же. С 1985 — в запасе.

Испытательная работа 
В 1986 году окончил годичный курс обучения в Школе летчиков-испытателей Летно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности СССР (МАП). Участвовал в прочностных испытаниях отдельных элементов самолетов Су-27, МиГ-25 и МиГ-29 и их двигателей.

Космическая подготовка 
В 1988 году он был отобран для работы в рамках советской космической программы «Буран» — Буран 2.01. 17 октября 1988 года он прошел врачебно-экспертную комиссию (ВЭК) в Институте медико-биологических проблем (ИМБП). 21 октября 1988 года получил заключение Главной медицинской комиссии о допуске к спецтренировкам.

25 января 1989 года Государственная межведомственная комиссия (ГМВК) рекомендовала его кандидатуру для зачисления на должность космонавта-испытателя. 22 марта 1989 года согласно приказу Министерства авиационной промышленности СССР № 126 переведен в Отраслевой комплекс подготовки космонавтов-испытателей (ОКПКИ) и назначен кандидатом в космонавты.

В 1989 году приступил к общекосмической подготовке (ОКП) в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Окончив общекосмическую подготовку в 1990 году, был назначен на должность космонавта-испытателя Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

В 1989 году окончил вечернее отделение Жуковского филиала Московского авиационного института (МАИ) по специальности «инженер-системотехник».

С 1990 по 1992 год принимал участие в тестирование ручного управления на летающих лабораториях Ту-154 и МиГ-25, оснащенных системой управления «Бурана».

27 апреля 1994 года уволился из отряда космонавтов по собственному желанию.

Смерть 
Жил в городе Жуковский Московской области. В 1994 году переехал в Сан-Диего, США. Умер 25 июля 2001 года. Похоронен в поселке Островцы Раменского района Московской области.

Примечания

Литература 
 Космическая энциклопедия
 Энциклопедии «Испытателей аэрокосмической техники»

Примечания